Hrvatska građanska stranka
Hrvatski građanski savez